Der Mitropapokal 1980/81 war die 40. Auflage des Fußballwettbewerbs. TJ Tatran Prešov gewann den in einer Gruppenphase ausgespielten Wettbewerb.

Gruppenphase 

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1980/81
 Europapokal der Pokalsieger 1980/81
 UEFA-Pokal 1980/81

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1980/81 auf www.rsssf.com

1980/81
Fußballsaison 1980/81